CNN Newsroom (CNN International)
 CNN Newsroom (CNN)